Соревнования по водному поло среди мужских команд на Играх XXX Олимпиады в Лондоне проходили с 29 июля по 12 августа 2012 года. Все матчи прошли на Ватерполо-Арене.

Квалификация

Турнир 
 Время — местное (UTC+1).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Классификация

Полуфинал за 5-8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Итоговая расстановка

Ссылки 
 Водное поло на официальном сайте Игр

Водное поло на летних Олимпийских играх 2012